United Kingdom Championship Tournament (2017) – turniej wrestlingu wyprodukowany przez federację WWE, który był emitowany na WWE Network. Gale turnieju odbyły się w dniach 14 i 15 stycznia 2017 w Empress Ballroom w Blackpool w Anglii, gdzie podczas wydarzenia został wyłoniony pierwszy posiadacz WWE United Kingdom Championship.

Produkcja 
Podczas konferencji prasowej mającej miejsce w O2 Arenie w dniu 15 grudnia 2016, Triple H ogłosił organizację 16-osobowego turnieju koronującego pierwszego posiadacza WWE United Kingdom Championship. Turniej trwał dwa dni (14 i 15 stycznia 2017) oraz był nadawany na żywo ekskluzywnie na WWE Network. Mistrzostwo docelowo ma być najważniejszym tytułem planowanego show, które będzie kolejną tygodniówką federacji, lecz produkowaną wyjątkowo na terenie Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy

Zastąpieni uczestnicy 
Wymienieni zawodnicy początkowo byli zapowiadani jako uczestnicy turnieju, jednakże zostali wykreśleni z finałowej szesnastki.

Tabelka turnieju 
9 stycznia 2017 na stronie WWE.com oficjalnie ujawniono tabelkę turnieju.

Poza-turniejowe walki 
 Chris Tyler i Jack Starz pokonali Ringo Ryana i Tigera Ali'ego (14 stycznia, Dark match)
 Saxon Huxley i Tucker pokonali Dana Moloney'a i Nathana Cruza (15 stycznia, dark match)
 Neville pokonał Tommy'ego Enda (15 stycznia, WWE Network)

Skład komentatorski

Wydarzenia po gali 
15 maja 2017 WWE ogłosiło, że cztery dni później odbędzie się gala United Kingdom Championship Special. W kwietniu 2018 ogłoszono organizację drugiej edycji turnieju mającego miejsce w dniach 18 i 19 czerwca 2018.

Zobacz też 
 Lista gal WWE Network

Przypisy 

2017
Gale profesjonalnego wrestlingu w Wielkiej Brytanii
Gale WWE Network 2017
2017 w Anglii
Blackpool